Architettura di von Neumann – modello concettuale di architettura di un computer
Macchina autoreplicante – classe di macchine in grado di replicare copie di se stesse
Costruttore universale di von Neumann, tipo di automa cellulare autoreplicante
Sonda di von Neumann, un tipo di sonda spaziale ipotetica in grado di autoreplicarsi
Nanorobot, robot capaci di autoreplicazione